Ez a lista Eger város műemlékeit tartalmazza. Eger Heves vármegye székhelye és legnagyobb városa. A város műemlékben rendkívül gazdag, több mint 175 műemlék található itt.

|}

Jegyzetek

Források
 

Magyarországi műemlékek listái
Eger építményei
Településekkel kapcsolatos listák